Драган Којић Кеба, српски певач народне музике
 Драган Којић (глумац), Српско народно позориште